Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Francisco Clavet e Àlex Corretja 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (Campioni)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (primo turno)

 Neil Broad /  Greg Van Emburgh (semifinali)
 Jon Ireland /  Jorge Lozano (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1994